Het Afrikaans kampioenschap voetbal (Frans: Coupe d'Afrique des Nations; Engels: African Cup of Nations) is het Afrikaans continentaal voetbalkampioenschap voor landenteams, georganiseerd door de CAF. Het kampioenschap werd tussen 1957 en 1968 met onregelmatige tussenpozen gespeeld. Het toernooi wordt sinds 1968 iedere twee jaar gehouden; tot en met 2012 in de even jaren en vanaf 2013 in de oneven jaren. De winnaar van de editie in de cyclus plaatst  zich direct namens de CAF voor de Confederations Cup.

Bij de eerste editie waren er drie deelnemers (Zuid-Afrika dat zich als vierde deelnemer had ingeschreven werd uitgesloten vanwege de apartheid), net als in 1959. In 1962 namen er vier landen deel aan het eindtoernooi en vonden er kwalificatiewedstrijden plaats. In 1963 werd het deelnemersveld uitgebreid tot zes landen en in 1968 tot acht landen. Vanaf 1996 bestond het eindtoernooi uit zestien landen. De laatste uitbreiding van het aantal deelnemers vond plaats in 2019, vanaf dat jaar doen er 24 landen mee aan de eindronde.

Senegal won in 2022 het meest recente toernooi om het Afrikaans kampioenschap.

Naast het Afrikaans kampioenschap voetbal is er sinds 2009 de African Championship of Nations. Voor dat toernooi mogen echter alleen spelers worden geselecteerd die in de eigen nationale competitie uitkomen.

Erelijst

Medaillespiegel 

Laatste update toernooi van 2021

Topscorers 

In deze tabel staan de spelers die meer dan 5 doelpunten hebben gemaakt in de Afrika Cup. Samuel Eto'o uit Kameroen is topscorer aller tijden in dit toernooi, hij maakte 18 doelpunten.
Laatste update toernooi van 2021

Gastlanden

In deze tabel staan de landen waar de Afrika Cup gehouden is. Egypte was het vaakst gastland, het mocht het toernooi 5 keer organiseren. 

** Toernooi moet nog worden gehouden.

Eeuwige ranglijst 

In deze tabel staan alle resultaten bij elkaar opgeteld. 
Laatste update toernooi van 2017

Resultaten

Eerste deelname aan kwalificatie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eerste deelname van landen aan het toernooi om de Afrika cup. In 1957 en 1959 werd er geen kwalificatie gespeeld. 56 landen deden in totaal weleens mee aan de kwalificatie. Daarvan wisten 16 landen zich nooit te plaatsen. Het laatste land dat werd toegevoegd was Zuid-Soedan. Dat team deed voor het eerst mee aan de kwalificatieronde in 2015. Door op het jaartal te klikken worden de details zichtbaar van de kwalificatie.

Afrika Cup in beeld